Жилинці — зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці
 Жилинці — зупинний пункт Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Жилинці